David Dunne ist der Name folgender Personen:

* David Dunne (Schwimmer) (* 1955), britischer Schwimmer 
 David Dunne (Schachspieler) (* 1959), irischer Schachspieler 

Siehe auch:
 David Dunn